Västasiatiska mästerskapet i fotboll 2019 var det 9:e västasiatiska mästerskapet och spelades i Irak. Mästerskapet vanns av  som tog sin första mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 1–0.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Final

Källor
 WAFF
 Rsssf.com

2019
Fotbollsåret 2019
2019 i Irak
Internationella sportevenemang i Irak